Nachtigaller steht für
Nachtigaller, fiktive Gestalt in Zamonien
Nachtigaller Shoal, Antarktis

Siehe auch:
 Nachtigäller